1000 nätter är ett musikalbum från 1985 med Suzzies orkester.

Låtlista

Album av Suzzies orkester
Musikalbum 1985
Svenskspråkiga musikalbum